Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der chinesischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der chinesische Fußballverband CFA wurde 1924 gegründet. Das erste Länderspiel fand zuvor schon 31. März 1913 gegen die Philippinen statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Chinas aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und OAM = Ostasienmeisterschaft / AS = Asienspiele / FÖS = Fernöstliche Spiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der chinesischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der chinesischen Mannschaft

1913 bis 1939

1940 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die chinesische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 122 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 43 der derzeit abzüglich Chinas 46 Nationalmannschaften der AFC (keine Spiele gab es bisher gegen Chinese Taipei, die Nördlichen Marianen und Osttimor)
 21 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 10 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 8 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL (keine Spiele gab es bisher gegen Bolivien und Ecuador)
 3 der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 29 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 7 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); 4 gehörten zuletzt der AFC und drei der UEFA an
 eine Nationalmannschaft, die keinem der sechs Kontinentalverbände angehört

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (von August 1948 bis November 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

China
!